10-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-1998/99 — турнир среди 16 клубов Высшей лиги.

Чемпионом в 10-й раз подряд стало тбилисское «Динамо», опередившее на 10 очков серебряного призёра — батумское «Динамо». Третье место занял «Колхети-1913» из Поти.

Итоговая таблица

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

1998/1999
Грузия
Грузия
Спорт в Грузии в 1998 году
1999 год в Грузии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999